Pociski balistyczne
 UGM-93A Trident I C-4 – pocisk balistyczny,
 UGM-133 Trident II D-5 – pocisk balistyczny,
 Trident E-6 – nazwa programu budowy nowego pocisku balistycznego,